Бурдж Аль-Мамляка — иные названия небоскрёбов в Саудовской Аравии

 Kingdom Centre — небоскрёб, находящийся в Эр-Рияде
 Kingdom Tower — сверхвысокий небоскрёб, строящийся в 32 км к северу от Джидды